Allonne ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Allonne (Deux-Sèvres)
 Allonne (Oise)

Siehe auch Allonnes